Niemcy:
 Groß-Gerau – powiat w kraju związkowym Hesja
 Groß-Gerau – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau
 Groß-Gerau – były powiat w latach 1832-1938